Социалдемократи може да се отнася за:
 Привърженици на социалдемокрацията
 Политически партии:
 Гибралтарски социалдемократи
 Социалдемократи (Дания)
 Социалдемократи (Република Ирландия)
 Социални демократи (Словения)